

Geografia 
 Rassat – comunità non incorporata nella contea di Wright, Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Benjamin Rassat – regista francese
 Michèle-Laure Rassat – giurista francese
 Paco Rassat – sciatore alpino francese
 Thierry Rassat – sciatore alpino francese